Onderdistrict in Indonesië
 Sumberwringin (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Sumberwringin (Klakah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Sumberwringin (Sumberwringin), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Sumber Wringin, een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java